OJP steht für:
 Office of Justice Programs, eine der Behörden des Justizministeriums der Vereinigten Staaten

ojp steht für:
 Altjapanische Sprache (Early Old Japanese), ISO-639-3-Code
 Klassischjapanische Sprache (Late Old Japanese), ISO-639-3-Code

Abkürzung